Het ATP-toernooi van Acapulco 2011 (met de officiële naam Abierto Mexicano Telcel) vond plaats van 21 tot en met 27 februari 2011. Er werd gespeeld op gravelbanen van The Fairmont Acapulco Princess in de Mexicaanse stad Acapulco.

De winnaar van het enkelspel in 2010, de Spanjaard David Ferrer, wist met succes zijn titel te verdedigen door in de finale zijn landgenoot Nicolás Almagro in 3 sets te verslaan. In het dubbelspel wonnen de ongeplaatste Roemenen Victor Hănescu en Horia Tecău de titel door in de finale af te rekenen met het als vierde geplaatste Braziliaanse duo Marcelo Melo en Bruno Soares.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Acapulco
ATP-toernooi van Acapulco